

Населені пункти та їхні частини

 Ґрушув — село в гміні Марциновіце Свідницького повіту Нижньосілезького воєводства
 Ґрушув — село в гміні Нове Бжесько Прошовицького повіту Малопольського воєводства
 Ґрушув — село в гміні Палечниця Прошовицького повіту Малопольського воєводства
 Ґрушув — село в гміні Рацеховіце Мисленицького повіту Малопольського воєводства
 Ґрушув — частина села Язовсько в гміні Лонцько Новосондецького повіту Малопольського воєводства

Примітки

Див. також 
 Грушув